Le nom Siskiyou peut désigner :
 le comté de Siskiyou en Californie ;
 les Monts Siskiyou, dans le même État ;
 la piste Siskiyou, un sentier en Californie.